Сергей Сергеевич Корягин (род. 1 августа 1966, Гжатск) — российский кинорежиссёр и актёр.

Биография 
Родился 1 августа 1966 года в городе Гагарин Смоленской области. Окончил Московский институт электронной техники (физико-технический факультет) в Зеленограде и Мастерскую индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Снял короткометражные фильмы: «Дачники» (1991, в соавторстве с Александром Дулерайном и Яном Раухом, первый приз Международного фестиваля короткометражных фильмов, Гамбург, 1995) и «Желание посмотреть фильм Райнера Вернера Фассбиндера» (1993, в соавторстве с Александром Дулерайном, специальный приз Нью-йоркской киноакадемии, 1995). Фильм «Иван-дурак» 2002 года — дебют Сергея Корягина в большом кино. Позже работал над телесериалами «Бункер, или Учёные под землёй» и «Деффчонки».

Личная жизнь 
У Сергея и актрисы Галины Боб есть два сына: Лев (род. 20 марта 2015) и Андрей (род. 25 апреля 2017) и дочь Маргарита (род. 15 апреля 2021). Так же у Сергея есть сын Илья (род. 15 сентября 1987) и сын Роберт (род. 29 апреля 2001), который в 2018 году окончил школу.

Фильмография

Актёр

Режиссёр

Сценарист 
 2006 — Бункер, или Учёные под землёй
 2002 — Иван-дурак
 2012 — ДеФФчонки ситком

Продюсер 
 2002 — Иван-дурак
 2012 — ДеФФчонки
 2021 - Инсомния

Ссылки 
 http://www.imdb.com/name/nm2448757/
 http://cinefantomclub.ru/?p=423 - интервью с Сергеем Корягиным